Ludvík Němec je jméno více osob: 

 Ludvík II. Němec († 876) – první východofrancký král
 Ludvík Němec (spisovatel) (* 1957) – prozaik, básník, rozhlasový redaktor a ředitel
 Ludvík Němec (kněz) (1912–1988) – profesor, český římskokatolický kněz a monsignore